Liku, un villaggio dell'isola di Niue,
Liku, un villaggio delle isole Wallis e Futuna.